Une cédule est une petite note.
 En Suisse, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier et incorporée, avec le gage, dans un papier-valeur.
 une cédule royale était une ordonnance rendue par le roi d'Espagne entre les  et  siècles

Voir aussi
 impôt cédulaire
 Cédule 40, un collectif d'artistes de Saguenay